

Geografia 
 Ghiacciaio Haley – ghiacciaio lungo quasi 15 km situato sulla costa di Black, nella parte orientale della Terra di Palmer, in Antartide

Onomastica 
Haley – variante del nome proprio di persona inglese femminile Hayley

Persone 
 Alex Haley (1921-1992) – giornalista e scrittore statunitense
 Bill Haley (1925-1981) – cantante e attore statunitense
 Brian Haley (1961) – attore statunitense
 Charles Haley (1964) – giocatore di football americano statunitense
 Jack Haley (1898-1979) – attore statunitense
 Jack Haley (1964-2015) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Jackie Earle Haley (1961) – attore statunitense
 Jay Haley (1923-2007) – psichiatra statunitense
 Michael Haley (1942) – attore statunitense
 Nikki Haley (1972) – politica statunitense
 Todd Haley (1967) – allenatore di football americano statunitense